Żłobina – jar w Bieszczadach w województwie podkarpackim
 Żłobina – polana w Pieninach Czorsztyńskich we wsi Sromowce Wyżne
 Żleb Żłobina – żleb w Pieninkach w Krościenku nad Dunajcem